Le supplément peut désigner :
 supplément : définitions sur le Wiktionnaire

 Autres
 le terme « supplément » en presse écrite,  est une annexe d'un magazine ou d'un journal ;
 Le Supplément, est émission française de télévision diffusée de  à  sur Canal+.

Voir aussi 
 Supplément à l'Encyclopédie
 Supplément au voyage de Bougainville
 Supplément au diplôme
 Supplément au voyage de Cook
 Supplément familial de traitement
 Supplément à la vie de Barbara Loden